Amélie Mauresmo ha battuto in finale Justine Henin-Hardenne che si è ritirata sul punteggio di 6-1, 2-0.

Teste di serie

 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Kim Clijsters (semifinalista)
 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Marija Šarapova (semifinalista)
 Mary Pierce (secondo turno)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Justine Henin-Hardenne (finalista)
 Elena Dement'eva (primo turno)
 Venus Williams (primo turno)
 Nathalie Dechy (primo turno)
 Anastasija Myskina (ottavi di finale)
 Serena Williams (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (ottavi di finale)
 Francesca Schiavone (ottavi di finale)
 Nicole Vaidišová (ottavi di finale)

 Daniela Hantuchová (ottavi di finale) 
 Elena Lichovceva (secondo turno) 
 Dinara Safina (secondo turno) 
 Flavia Pennetta (terzo turno) 
 Ana Ivanović (secondo turno) 
 Anna-Lena Grönefeld (secondo turno) 
 Jelena Janković (secondo turno) 
 Tatiana Golovin (primo turno) 
 Marija Kirilenko (terzo turno) 
 Ai Sugiyama (primo turno) 
 Marion Bartoli (secondo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (primo turno) 
 Klára Zakopalová (primo turno) 
 Vera Zvonarëva (primo turno) 
 Gisela Dulko (secondo turno) 
 Sania Mirza (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte alta

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2006